Södholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södholm (Kökar, Åland), 
 Södholm (vid Ingersholma, Kumlinge, Åland), 
 Södholm (vid Björkö, Kumlinge, Åland), 
 Södholm, del av Åva, Brändö kommun, 
 Södholm (ö i Finland), Egentliga Finland,

Se även
Södholmarna
Söderholm
Söholmen

Robotskapade Finlandförgreningar